Hugo Borelli Vranski (1858.  1937.) je bio promicatelj zadarskih narodnih društava, rodom iz hrvatske plemenitaške obitelji Borellija Vranskih.

Izvori 
Hrvatski leksikon A-K, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., str. 125

Hrvatska kultura
Hrvatski narodni preporod
Životopisi, Zadar